Александр Волохов:
 Волохов, Александр Александрович (1903— ?) — советский физиолог, лауреат золотой медали имени И. П. Павлова (1970).
 Волохов, Александр Николаевич (1923—2012) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).